Le cèpe des pins est un nom vernaculaire ambigu qui désigne en français plusieurs espèces de champignons de la famille des Boletaceae et classés dans les genres Boletus ou Suillus. Cette appellation concerne principalement Boletus pinophilus qui fait partie des quatre espèces « nobles » du genre Boletus parmi les cèpes mais « cèpe des pins » est parfois employé pour désigner d'autres Boletacées poussant sous les conifères. Leur comestibilité et leur saveur varie considérablement d'une espèce à l'autre.

Noms français et noms scientifiques correspondants 

Liste alphabétique des noms vulgaires ou des noms vernaculaires attestés en français. 
Note : certaines espèces ont plusieurs noms et, les classifications évoluant encore, certains noms scientifiques ont peut-être un autre synonyme valide.

 Cèpe des pins - Boletus pinophilus. Nom normalisé recommandé par le Comité pour les noms français des champignons de la Société mycologique de France (syn. Boletus pinicola) ou Cèpe des pins de montagne 
 Cèpe des pins - nom vernaculaire pour Suillus bovinus
 Cèpe des pins - nom vernaculaire pour Suillus granulatus
 etc.

Notes et références

Voir aussi 
 Cèpe
 Pin (plante)

Nom de champignon ambigu